Ähre bezeichnet:
 Ähre, Blütenstandstyp in der Botanik
 Ähre (Architektur), verzierte Ende einer Turm- oder Giebelspitze
 Ähre (Heraldik), gemeine Figur im Wappenbild in der Heraldik

Siehe auch:
 Ahre, Bach im Rothaargebirge
 Ehre (Begriffsklärung)